Stinson L-13 Grasshopper — «Кузнечик» — американский многоцелевой самолёт, выпускавшийся компанией Stinson с 1945 года. Название "Grashopper" в тот период носили ещё несколько подобных связных самолётов, производства компаний Taylorcraft, Aeronca и Piper.

История 
L-13 был разработан в то время, когда компания Stinson была дочерним предприятием фирмы Consolidated Vultee. Права на него не были переданы компании Piper Aircraft вместе с продажей ей в 1948 году подразделения Stinson, поэтому серийным выпуском занимался преемник Consolidated Vultee, Convair. Всего было построено более 300 самолётов.

Конструктивно, самолёт представлял цельнометаллический подкосный высокоплан, с трёхопорным шасси. В ВВС применялся как связной, разведывательный и санитарный. 

После военной службы некоторые из них были переоборудованы на Acme Aircraft Company для использования с неподготовленных ВПП (Centaur), а ряд других подвергся аналогичному переделке, произведенной компанией Caribbean Traders Inc, (Husky). Переделки, в частности, включали, установку более мощных (350-400 л.с) звездообразных двигателей.

Модификации 
XL-13
Прототип с двигателем Franklin O-425-6 (245 л.с. / 183 кВт) . 2 экземпляра.
L-13A
Серийная модификация, двигатель Franklin O-425-9 (250 л.с. / 187 кВт). Выпущено 300 шт.
L-13B
Переделка 28 самолётов L-13A для эксплуатации в арктических условиях; шасси колёсное, лыжное или поплавки.
Acme Centaur 101
Переделка L-13 в 6-местный самолёт для работы с неподготовленных ВПП. Двигатель Lycoming R-680-E3 (300 л.с. / 224 кВт) . 
Acme Centaur 102
Аналогично Acme Centaur 101, силовая установка — звездообразный Jacobs R-755-A2 (300 л.с.).

Caribbean Traders Husky I
Гражданская переделка L-13A, оставлен оригинальный двигатель O-425.
Caribbean Traders Husky II
Гражданская переделка L-13A. 300-сильный Lycoming R-680-13 на изменённой откидной подмоторной раме. 
Caribbean Traders Husky III
Аналогично Husky II, но со звездообразным Wright R-975-7 (450 л.с. / 338 кВт).
Servicair Loadmaster
Реконструкция L-13A с 450-сильным звездообразным Pratt & Whitney R-985-AN-1 и переделанной 4-местной кабиной.

Тактико-технические характеристики (L-13A)

Эксплуатанты 

  ВВС США
 Армия США после начала Корейской войны получила от ВВС 43 L-13A; эти самолёты применялись на территории континентальных штатов, высвободив некоторое количество техники для службы за рубежом.

См. также 
другие американские связные самолёты, именовавшиеся Grasshopper:
 Taylorcraft L-2
 Aeronca L-3
 Piper L-4 — военная версия Piper J-3 Cub.

сопоставимые самолёты:
 Cessna L-19 (Cessna O-1 Bird Dog)

Примечания

Источники 
"Convair Conversion." Flight, 9 September 1955, p. 466.
  "Plane With Folding Wings Can Be Towed Like A Glider" , March 1947, Popular Mechanics rare photos of L-13 folded for towing by jeep 
Harding, Stephen. U.S. Army Aircraft Since 1947. Shrewsbury, UK:Airlife, 1990. .
Swanborough, F.G. and Bowers, Peter M. United States Military Aircraft since 1909. London:Putnam, 1963.
 Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1961–62. London: Sampson Low, Marston & Company, Ltd., 1961.
Wegg, John. General Dynamics Aircraft and their Predecessors. London:Putnam, 1990. .

Ссылки 
 Самолёт Stinson L-13 на сайте «Уголок неба»

Высокопланы